Кадырбаев — казахская фамилия.

Известные носители 
 Кадырбаев, Владимир Касымович (род. 1933) — депутат Верховного Совета Казахской ССР и СССР.
 Кадырбаев, Ерлан Игелекович (род. 1991) — казахстанский футболист.
 Кадырбаев, Рашид Абдулович (1913—1988) — советский специалист в области разработки железорудных месторождений, горный генеральный директор III ранга, кандидат технических наук, доцент.